Miřetice est un toponyme qui peut désigner :

Miřetice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Miřetice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie